Travassós peut désigner :
au Portugal :
Travassós, paroisse civile de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Travassós, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Travassos, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga et la région Nord.

Voir aussi
José Travassos, un footballeur
José Travassos Valdez, un noble portugais
Travassô, paroisse civile de la municipalité d'Águeda, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.

Homonymie de patronyme